Kremstal heißen:
 Kremstal (Niederösterreich), ein Tal in Niederösterreich
 Kremstal (Oberösterreich), ein Tal in Oberösterreich 

Siehe auch:
 Innerkrems, Talung in Kärnten
 Krems